US Open 2021 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 30 sierpnia–12 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 141. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 57,5 mln dolarów amerykańskich.

Zdobywca trofeum w grze pojedynczej mężczyzn sprzed roku, Dominic Thiem, nie brał udziału w zawodach z powodu kontuzji. Obrończynią tytułu w grze pojedynczej kobiet była Naomi Ōsaka.

W grze pojedynczej mężczyzn Daniił Miedwiediew zdobył trofeum, pokonując w finale 6:4, 6:4, 6:4 Novaka Đokovicia. W grze pojedynczej kobiet Emma Raducanu triumfowała nad Leylah Fernandez, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:4, 6:3. W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Rajeev Ram i Joe Salisbury, którzy triumfowali w finale 3:6, 6:2, 6:2 nad parą Jamie Murray–Bruno Soares. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Samantha Stosur i Zhang Shuai, które w finale pokonały Cori Gauff i Caty McNally 6:3, 3:6, 6:3. W grze mieszanej Desirae Krawczyk oraz Joe Salisbury pokonali w meczu o mistrzostwo Giulianę Olmos wraz z Marcelo Arévalo 7:5, 6:2.

Daniel Rincón zwyciężył w finale rozgrywek singlowych chłopców z Shang Juncheng 6:2, 7:6(6). W rozrywkach dziewcząt w ostatnim meczu Robin Montgomery pokonała Kristinę Dmitruk 6:2, 6:4. Max Westphal i Coleman Wong wygrali 6:3, 5:7, 10–1 z Wiaczesławem Bełynskyjem i Petrem Nesterowem w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Ashlyn Krueger i Robin Montgomery pokonały Reese Brantmeier i Elvinę Kalievą 5:7, 6:3, 10–4.

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Alfiego Hewetta 6:1, 6:4 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 6:3, 6:2. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Nielsa Vinka 7:5, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Gustavo Fernándeza i Shingo Kuniedę 6:2, 6:1. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 6:1, 6:2 odniesionej nad Yui Kamiji i Jordanne Whiley. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Sam Schröder wraz z Nielsem Vinkiem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Heatha Davidsona 6:3, 6:2.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Reese Brantmeier /  Nicholas Monroe
  Elvina Kalieva /  Bruno Kuzuhara
  Madison Keys /  Bjorn Fratangelo
  Jamie Loeb /  Mitchell Krueger
  Sania Mirza /  Rajeev Ram
  Asia Muhammad /  Jackson Withrow
  Sabrina Santamaria /  Nathaniel Lammons
  Sachia Vickery /  Nathan Pasha

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2021.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2021